Mediaset 1 — первый мультиплекс наземного цифрового телерадиовещания Италии, созданный акционерным обществом Elettronica Industriale из медиагруппы Mediaset. Вещает на 50-й метровой частоте V поддиапазона UHF на Сардинии и на 52-й частоте по всей Италии. В его диапазоне работают 854 передатчика.

Телеканалы 
Все телеканалы в данном мультиплексе платные.

Примечания

См. также 
 Mediaset 2
 Mediaset 3
 Mediaset 4
 Mediaset 5
 La3 (Италия)
 Dfree

Ссылки 
 Официальный сайт Mediaset 

Mediaset
Цифровое телевидение в Италии
Телеканалы Италии